Azorella linearifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Antonio José Cavanilles. Azorella linearifolia ingår i släktet Azorella och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
linearifolia